La ligne Exo 4 - Candiac, auparavant appelée la ligne Montréal/Delson–Candiac, est une ligne de train de banlieue de la région métropolitaine de Montréal. Exo en est responsable.

Description 
Jusqu'au , la couleur associée à cette ligne était le doré. Cependant, depuis l'ouverture de la ligne Mascouche, la défunte Agence métropolitaine de transport a procédé à quelques changements de couleurs au niveau de certaines lignes. Le gris était alors la couleur associée à la ligne Candiac. Avec l'arrivée de la nouvelle identité d'Exo, la couleur est maintenant turquoise.

Tracé

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
Trains de banlieue de Montréal
Exo (réseau de transport)
Transport en Montérégie

Liens externes 
 RTM - Ligne Candiac

Trains de banlieue de Montréal
Transport en Montérégie
LZLigne Candiac
LZLigne Candiac
Exo (réseau de transport)